Aceasta este lista celor 305 de comune din departamentul  Savoie , din Franța.

(CAC) Agglomeration community of the Chambéry Métropole, creată în 2000.

Savoie